El término Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo puede hacer referencia a las siguientes cofradías:

 La Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores  de Burgos.
 La Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Mahón.
 La Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Valladolid.